Оливето () — имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Монте-Оливето-Маджоре — первый и самый главный монастырь католического ордена оливетов.
 Оливето-Ларио — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, в провинции Лекко.
 Оливето-Лукано — коммуна в Италии, расположена в регионе Базиликата, подчиняется административному центру Матера.
 Сан-Марцано-Оливето — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Асти.